Glenn Hughes peut désigner :
 Glenn Hughes (1952-), bassiste et chanteur britannique, ancien membre de Trapeze et Deep Purple ;
 Glenn Hughes, (1951-2001), musicien, membre du groupe Village People.